Csehország
 Uherský Ostroh, település az Uherské Hradiště-i járásban
 Ostroh, Poustka településrésze a Chebi járásban
 Ukrajna
 Osztroh (Острог), város a Rivnei terület Osztrohi járásának székhelye